Hlaváčová ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Hlaváčová (* 1945), tschechische Schauspielerin